Schänzchen (Aken), een weertoren onderdeel van de stadsmuren van Aken
 Schänzchen (Bonn), een deel van het Romeinse fort Castra Bonnensia